Добровољци могу бити:

 Добровољци, војници који су добровољно ступпили у војску
 Добровољци, југословенски филм из 1986. године